POSI peut désigner :

Politique 

 Le Parti ouvrier socialiste internationaliste, un parti politique espagnol, d'idéologie trotskiste fondé en 1980.